Goodbye steht für:
 Goodbye (Cream-Album), auch Goodbye Cream, 1969
 Goodbye (Paul-McCartney-Komposition), 1969
 Goodbye (DJ-Feder-Lied), die Debutsingle des französischen Deep House-DJ und -Produzenten Feder 2015
 Goodbye (Shelter), Lied von Sanja Vučić, serbischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2016